2009–2010-es cseh nemzeti labdarúgó labdarúgó-bajnokság első osztálya (hivatalos nevén:Gambrinus Liga) 16 csapat részvételével 2009. július 25-én kezdődött és 2010. május 15-én ért véget.

Klub mozgások 
Bohemians 1905 mint bajnok és az 1. FC Slovácko mint harmadik jutott fel erre a szezonra az elsőosztályba.

A szezon végén az Bohemians Praha és az SK Kladno esett ki.

Részt vevő csapatok

A végeredmény 

|bgcolor="#FAFAFA"|

|rowspan="9" bgcolor="#FAFAFA"|

Kereszttábla

A góllövőlista élmezőnye 
Utolsó frissítés: 2010. május 5., forrás: Gambrinus liga 

11 gólos
  Marek Kulič (Mladá Boleslav)

9 gólos
  David Lafata  (baumit Jablonec)
  Michal Ordoš (Sigma Olomouc)
  Pavel Šultes (Sigma Olomouc)

8 gólos
  Aidin Mahmutović (Teplice)
  Daniel Huňa (1. FK Příbram)

7 gólos
  Marek Bakoš (Viktoria Plzeň)
  Mario Lička (Ostrava)
  Ludovic Sylvestre (Mladá Boleslav)
  Wilfried Bony (Sparta Praha)

Kupaszereplések

2009-10-es BL 
 Harmadik selejtezőkör (A sorsolás július 17-én, a mérkőzéseket július 28-29-én és augusztus 4-én tartották):
 Sheriff Tiraspol - Slavia Praha V (0-0, 1-1) 1-1 (i.g.)
Sparta Praha V -  Panathinaikósz (3-1, 0-3) 3-4

Európa-liga 2009/2010 
 Második selejtezőkör (A sorsolást június 22-én, a mérkőzéseket július 16-án és július 23-án tartották):
Sigma Olomouc Gy -  Fram (1-1, 2-0) 3-1

 Harmadik selejtezőkör (A sorsolást július 17-én, a mérkőzéseket július 30-án és augusztus 6-án tartották):
 Vaduz - Slovan Liberec Gy (0-1, 0-2) 0-3
 Aberdeen - Sigma Olomouc Gy (1-5, 0-3) 1-8

 Rájátszás (A sorsolást augusztus 7-én, a mérkőzéseket augusztus 20-án és augusztus 27-én tartották):
Teplice -  Hapóél Tel-Aviv V (1–2, 1–1) 2–3
Sparta Praha -  Maribor  Gy (2–0, 1–0) 3–0
Slavia Praha -  Crvena Zvezda  Gy (3–0, 1–2) 4–2
 Dinamo Bucureşti - Slovan Liberec V (0–3, 3–0 (h.u.)) 3–3, Tizenegyesekkel: 9–8
 Everton - Sigma Olomouc V (4–0, 1–1) 5–1

 Csoportkör
(A cseh klub góljai vannak mindig elöl)
Sparta Praha
 PSV Eindhoven (2–2, – )
 Copenhagen ( – , – )
 CFR Cluj ( – , – )

Slavia Praha
 Valencia ( – , – )
 Lille ( – , – )
 Genoa ( – , 0–2)

Stadionok

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Hivatalos oldal 

Cseh labdarúgó-bajnokság
cseh 1